Корпе

 Корпе — предмет домашнего обихода традиционного казахского общества.
 Корпе — прежнее название села Цветущее в Нижнегорском районе Крыма
 Корпе — прежнее название села Калиновка в Ленинском районе Крыма